Puchar Czarnogóry w piłce siatkowej mężczyzn – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, organizowane corocznie od 2007 r. przez Czarnogórski Związek Piłki Siatkowej (Odbojkaški savez Crne Gore) dla czarnogórskich męskich klubów siatkarskich.

Zdobywcy pucharu

Okres przed uzyskaniem niepodległości

Okres po uzyskaniu niepodległości

Bilans

Zobacz też 
 I liga czarnogórska w piłce siatkowej mężczyzn
 Reprezentacja Czarnogóry w piłce siatkowej mężczyzn

Bibliografia 
 
 PRVACI I POBJEDNICI KUPA REPUBLIKE CRNE GORE

Puchar Czarnogóry w piłce siatkowej mężczyzn